Gimme Danger. История Игги и The Stooges — американский документальный фильм режиссёра Джима Джармуша о группе The Stooges. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2016 году. Выпущен 28 октября 2016 года Amazon Studios и Magnolia Pictures.

Фильм рассказывает историю группы The Stooges. Они появились в городе Анн-Арбор (США) в эпоху контркультурной революции и играла агрессивную смесь из жанров рок-н-ролл, блюз, R&B и джаз. Группа дала начало тому, что впоследствии назовут панком и альтернативным роком.

Прокат фильма 
 19 мая 2016 — Мировая премьера на Каннском кнофестивале
 8 сентября 2016 — Международный кинофестиваль в Торонто
 5 октября 2016 — Кинофестиваль в Нью-Йорке
 28 октября 2016 — Выход фильма в широкий прокат

Саундтрек фильма 
 Asthma Attack — The Stooges
 I Wanna Be Your Dog — The Stooges (Remastered LP Version)
 I Wanna Be Your Dog — The Stooges (Cale Mix)
 T.V. Eye — The Stooges
 L.A. Blues — The Stooges
 Cock In My Pocket — The Stooges
 Head On — The Stooges
 Gimme Danger — The Stooges, Iggy Pop
 No Fun2000 — The Stooges (Digital Remaster)
 Too Much Alcohol — J.B. Hutto And His Hawks
 The Leading Band — Earl Hooker
 Out In The Streets — The Shangri-Las
 Dirt — The Stooges

Награды и номинации 
2016 — Золотой Глаз, Каннский кинофестиваль, номинация

Ссылки 
Официальный сайт фильма

Примечания 

Фильмы Amazon Studios
Фильмы о панк-культуре